Voici une liste des noms latins des rivières, voir aussi Liste des cours d'eau de l'Allemagne, Liste de cours d'eau de l'Italie et Liste de rivières de France.

¹ - Nom grec retourné en latin.

Liaisons externes 
 www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html

Rivière